

Antropologia
 Cheyenne – popolazione di nativi americani

Cinema
 Cheyenne – film del 1929 diretto da Albert S. Rogell
 Notte di bivacco (Cheyenne) – film del 1947 
 Il grande sentiero (Cheyenne) – film del 1964
 Cheyenne (Winterhawk) – film del 1975

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Cheyenne – capitale dello stato del Wyoming.
 Cheyenne – città dell'Oklahoma
 Monte Cheyenne – monte del Colorado
 Cheyenne – fiume della Dakota del Sud

Linguistica 
 Lingua cheyenne (Tsėhesenėstsestotse) – lingua del popolo cheyenne

Musica 
 Cheyenne – singolo di Jason Derulo del 2015
 Cheyenne – singolo di Francesca Michielin del 2019

Altro 
 Cheyenne – nome proprio di persona 
 Cheyenne – nome del bandito impersonato da Jason Robards in C'era una volta il West
 Cheyenne Records – casa discografica italiana
 Cheyenne – serie televisiva western statunitense trasmessa dal 1955 al 1963
 Le avventure di Cheyenne Bill – film distribuito in Italia nel 1960 composto da due episodi tratti dalla serie TV precedente
 Cheyenne Mountain Entertainment – azienda informatica
 Lockheed AH-56 Cheyenne – prototipo di elicottero d'attacco
 Cheyenne – gioco da tavolo